Isoko (região da Nigéria) — região da Nigéria
 Isoco Meridional — área de governo local da Nigéria
 Isoco Setentrional — área de governo local da Nigéria
 Urrobos — povo da Nigéria, também chamado isoco
 Língua isoco — um dos dialetos urrobos

Desambiguação